Olhos Felizes é o segundo álbum da cantora e compositora Marina, lançado em 1980.

Faixas

Lado A

Lado B

Álbuns de Marina Lima
Álbuns de 1980
Álbuns de pop rock
Álbuns em língua portuguesa